Serge Noël (1956-2020), un éducateur de rue et poète belge ;
 Serge Noël (1965-), un producteur et réalisateur de cinéma québécois.